Никольское кладбище — ряд кладбищ, на территории которых храм или часовня освящены в честь Святителя Николая Чудотворца.

 Никольское кладбище Александро-Невской лавры — православное кладбище в Санкт-Петербурге.
 Никольское кладбище (Балашиха) — русское православное кладбище в Балашихинском районе Московской области, на территории города Балашиха.
 Никольское кладбище (Екатеринбург) — кладбище в Железнодорожном районе города Екатеринбурга.
 Никольское кладбище (Хельсинки) — русское православное кладбище в Хельсинки.